Wiesensee ist ein Gewässername:
 Wiesensee, angestauter See im Lauf des Seebachs vor Stahlhofen am Wiesensee, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesensee (Gebrazhofen), abflussloser Resteissee bei Gebrazhofen (Stadt Leutkirch im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, im Einzugsgebiet des Argenseebachs
 Wiesensee (Tirol), See im Lauf des Katzelbachs nach Unterwarming (Gemeinde Hochfilzen), Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Wiesensee (Ebensee), episodisches Kleingewässer in der Gemeinde Ebensee am Traunsee in Oberösterreich

Wiesensee ist ein Familienname:
 Amadeus Wiesensee (* 1993), deutscher Pianist
 Joachim Wiesensee (1935–2009); deutscher Politiker (CDU)